Samväldesspelen 1978 anordnades i Edmonton i Alberta mellan den 3 och 12 augusti 1978. Totalt 46 nationer och territorier tävlade i 128 grenar i elva sporter. Ett rekordantal på 1474 idrottare och 571 funktionärer deltog i spelen som öppnades av Elizabeth II av Storbritannien och stängdes av Prins Philip, hertig av Edinburgh.

Sporter 
Vid Samväldesspelen 1978 tävlades det i 128 grenar i elva sporter.

  Badminton
  Bowls
  Boxning
  Brottning
  Cykelsport
  Friidrott

  Gymnastik
  Simsport
  Simhopp
  Simning
  Skytte
  Tyngdlyftning

Medaljfördelning 
Totalt delades 395 medaljer ut (128 guld, 129 silver och 138 brons). Av 46 deltagande nationer och territorier tog 21 minst en medalj och 15 minst ett guld. Kanada vann medaljligan med 45 guldmedaljer och 109 medaljer sammanlagt.

 Värdnation

Källor

Externa länkar

1978 i Kanada
1978
Sportåret 1978
Sportevenemang i Edmonton
Internationella sportevenemang i Kanada